Malmqvist är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Malmqvist 3 260
 Malmquist 761
 Malmkvist 695
Tillsammans blir detta 4 716 personer.

Personer med efternamnet Malmqvist eller med varianter av detta namn
 Alexander Malmqvist (1796–1854), konstnär
 Axel Malmquist (1895–1980), borgmästare och krönikespelsförfattare
 Bengt H. Malmqvist (1928–2008), fotograf
 Bengt Malmqvist (1928–2008), konstnär
 Berit Malmqvist (född 1933), skådespelare
 Bertil Malmqvist (1926–2006), filmfotograf, regissör och manusförfattare
 Camilla Malmquist Harket (född 1963), skådespelare och sångerska
 Carl Julius Malmqvist (1819–1859), dansk tonsättare
 Conny Malmqvist (född 1957), kompositör
 Dan Gisen Malmquist (född 1954), klarinettist och kompositör
 David Malmquist (1904–1990), mineralog, geolog och fysiker
 Elsa Malmquist (1886–1977), konstnär och tecknare
 Eva Malmquist (1905–1985), författare och skådespelare
 Eve Malmquist (1915–2011), professor i pedagogik, tennisspelare och ledare
 Gunnar Malmquist (1893–1982), astronom
 Gustaf Malmquist (1865–1926), skulptör
 Gustaf Malmqvist (1883–1969), plåtslagarmästare och politiker, folkpartist
 Göran Malmqvist (1924–2019), sinolog och översättare, medlem av Svenska Akademien
 Henrik Malmquist  (född 1962), polischef
 Johan Malmquist (född 1961), företagsledare
 Johan Malmqvist (född 1983), bandyspelare
 Johannes Malmquist (1882–1952), matematiker
 Jonas Malmquist (musiker) (född 1981)
 Jonas Petter Malmquist (1806–1889), klockare och filantrop
 Josefin Malmqvist (född 1987), politiker och kommunalråd, moderat
 Kaja Malmquist (1873–1960), målare och etsare
 Lil Malmkvist (född 1938), schlagersångerska
 Linus Malmqvist (född 1981), fotbollsspelare
 Merih Malmqvist Nilsson (född 1953), civilingenjör och ämbetsman
 Ova Malmquist (1913–1994), konstnär, skulptör och slöjdlärare
 Ove Malmqvist (född 1944), friidrottare, långdistanslöpare
 Peter Malmqvist (född 1957), civilekonom, finansanalytiker och journalist 
 Robert Malmqvist (1879–1953), bokhandlare
 Robin Malmkvist (född 1987), fotbollsspelare
 Sandro Malmquist (1901–1992), regissör, teaterdekoratör och teaterchef
 Siw Malmkvist (född 1936), schlagersångerska och skådespelare
 Sten Malmquist (1917–2004), statistiker, professor
 Sune Malmquist (född 1932), arkitekt
 Thomas Malmquist (1945–2012), sportjournalist
 Tom Malmquist (född 1978), poet
 Tomas Malmqvist (född 1968), travtränare och travkusk

Släkter

Malmquist från Skåne I (Sandro Malmquists släkt)
Anders Malmquist (1813–1887), snickarmästare, Stockholm, född i Trelleborg
Gustaf Malmquist (1865–1926), skulptör, en tid gift med Kaja Malmquist (1873–1960), målare och etsare
Sandro Malmquist (1901–1992), regissör, teaterdekoratör och teaterchef, en tid gift med Eva Malmquist (1905–1985), författare och skådespelare

Malmkvist från Skåne II (Siw Malmkvists släkt)
Anders Malmqvist (1843–1902), murarmästare, född i Smedstorp, Skåne
Hilda Malmqvist (1877–1919), gift Johansson
Albert Malmkvist (1901–1979), fosfatarbetare
Sven Malmkvist (1930–2011)
Morgan Alling (född 1968), skådespelare
Siw Malmkvist (född 1936), sångerska, gift med Lasse Mårtenson, sedan sambo med Fredrik Ohlsson, skådespelare
Lil Malmkvist (född 1938), sångerska

Malmquist från Skåne III
Emil Malmquist (1860–1903), järnvägskassör, Ystad, född i Kristianstad
Gunnar Malmquist (1893–1982), astronom
Sten Malmquist (1917–2004), statistiker, professor
Per Malmquist (född 1954), civilekonom, gift med Monica Renstig, civilekonom

Malmquist från Uppland
Karl Petter August Malmqvist (1839–1913), arbetare, född i Össeby-Garns socken, Uppland
Amanda Maria Malmqvist (1871–1929), städerska
Simon Valdemar Malmqvist (1911–2001), gjutare
Thomas Malmquist (1945–2012), sportjournalist
Tom Malmquist (född 1978), poet

Källor

Malmkvist, Siw G M, artist, Sthlm i Vem är hon / s 311 (1988).

Noter

Svenska efternamn